Fülöp-szigetek
San Carlos-i egyházmegye (Fülöp-szigetek)
 Venezuela
San Carlos-i egyházmegye (Venezuela)